Galloping Thunder – film del 1927 diretto da Scott Pembroke
Galloping Thunder – film del 1946 diretto da Ray Nazarro